Владимир Штепа:
 Штепа, Владимир Алексеевич (1945 — не позднее 2003) — советский и украинский трубач.
 Штепа, Владимир Ильич (1937—2007) — советский и российский физик.